de benaming voor de frikandel in delen van Vlaanderen
 Currywurst